Кожара:
 Кожара — населённый пункт в Сербии
 Кожара, Леонид Александрович — украинский дипломат